Changeling () steht für:
 den Originaltitel von Der fremde Sohn, US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood (2008)
 Changeling: The Dreaming, Pen-&-Paper-Rollenspiel von Mark Rein·Hagen (1995)
 Changeling: The Lost, Pen-&-Paper-Rollenspiel von Ethan Skemp (2007)

The Changeling steht für:
 den Originaltitel von Der Zerfall, Tragödie von Thomas Middleton und William Rowley (1622)
 den Originaltitel von Das Grauen (1980), kanadischer Horrorfilm von Peter Medak (1980)